Улица Лысенко — улица в городе Киеве.

Пролегает от улицы Ярославов Вал до улицы Богдана Хмельницкого.

Возникла в середине 19 столетия, имела название ул. Театральная (от Городского театра, построенного тут в 1856; теперь на его месте — здание Национальной оперы Украины).

Современное название (с 1927) в честь Николая Лысенко — композитора, пианиста, педагога, собирателя песенного фольклора, гражданского деятеля.

К улице Лысенко примыкает проезд Золотоворотский. С середины 40-х годов 20 ст. до 1982 года улица Лысенко соединялась ступенями с Театральной площадью.

Находится поблизости от станции метрополитена Золотые ворота.

По адресу улица Лысенко, 6 находится здание управления Юго-Западной железной дороги.

Почтовый индекс 
01034

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 
 «Улицы Киева». Справочник.  / Под ред. Кудрицкого А. В. — Киев: «Украинская энциклопедия им. Н. Бажана», 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.

Ссылки 
 Улица Лысенко на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева